Rio Henares - rio espanhol que dá nome a diversas localidades por onde atravessa

Localidades

 Alcalá de Henares
 Azuqueca de Henares
 Castejón de Henares
 Espinosa de Henares
 San Fernando de Henares
 Tórtola de Henares
 Villaseca de Henares
 Yunquera de Henares

Desambiguações de topônimos